Николай Григорьевич Омельченко (16 июня 1936, село Задонецкое, Змиевский район, Харьковская область) — народный депутат Украины I созыва. Президент Днепропетровского регионального отделения Международного фонда экономических и гуманитарных связей Украины с Российской Федерацией. Депутат Верховного Совета УССР 10—12-го созывов. Член ЦК КПУ в 1986—1991 годах. Член КПСС с 1963 года.

Образование 
Образование высшее, в 1959 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

Карьера 
С 1959 г. — мастер, прораб, старший прораб, начальник участка Криворожского спецуправления № 552 треста «Днепромонтажспецстрой».

Член КПСС с 1963 года.

С 1963 г. — начальник участка, главный инженер, начальник Днепропетровского специального управления треста «Днепромонтажспецстрой».

С 1972 г. — заведующий отделом строительства и городского хозяйства Днепропетровского горкома КПУ.

С 1975 г. — 1-й секретарь Бабушкинского райкома КПУ города Днепропетровска.

С 1977 г. — секретарь Днепропетровского горкома КПУ.

С 1980 г. — заместитель, 1-й заместитель председателя Днепропетровского облисполкома.

С 1983 г. — 1-й секретарь Днепропетровского горкома КПУ.

С декабря 1988 г. — 2-й секретарь, с августа 1990 г. — 1-й секретарь Днепропетровского обкома КПУ.

Народный депутат Украины 12 (1) созыва с 03.1990 г. с 04.1994 г. Председатель подкомитета по вопросам развития социальной инфраструктуры села и социальных объектов Комиссии по вопросам возрождения и социального развития села.

Депутат ВС УССР 10 и 11 созывов, председатель Комиссии по строительству и промышленности строительных материалов.

Семья 
Жена Людмила Ивановна (1938) — кандидат педагогических наук. Дочь Елена (1974) — врач-кардиолог.

Награды и звания 
 Заслуженный строитель Украины.
 Орден Октябрьской Революции,
 Орден Трудового Красного Знамени,
 Орден «Знак Почёта»,
 Орден «За заслуги» (Украина) III ст.,
 5 медалей,
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР.

Ссылки 
 Открытая Украина.
 Омельченко Николай Григорьевич / Іменка ВРУ. 

Выпускники Харьковского национального университета строительства и архитектуры
Заслуженные строители Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Юристы Украины
Члены ЦК КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Инженеры-строители
Первые секретари Днепропетровского горкома КП Украины
Вторые секретари Днепропетровского обкома КП Украины
Делегаты XXVII съезда КПСС